Александр Михайлович Ларин:
 Ларин, Александр Михайлович (1924—1998) — советский и российский юрист.
 Ларин, Александр Михайлович (род. 1975) — генерал-майор.